Motiș se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Motiș, Sălaj (Mutos)
 Motiș, Sibiu (Motișul; Martontelke, Mártontelke; Märtesdorf, Motișdorf, Mortesdorf)
 Râu
 Râul Motiș, un curs de apă, afluent al râului Vorumloc

Toponime românești
Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania